Jonas Lie – pittore norvegese
 Jonas Lie – scrittore norvegese
 Jonas Lie – politico norvegese